Tehovec – wieś i gmina w Czechach
 Tehovec – wieś w Słowenii